Конско може да се отнася за:

 Конско, село в община Охрид, Северна Македония
 Конско, село в община Гевгели, Северна Македония
 Конско, село в община Ресен, Северна Македония
 Галатини, село в дем Горуша (Войо), Егейска Македония, чието име до 1927 година е Конско
 Таксиархис, село в дем Гревена, Егейска Македония, чието име до 1919 година е Конско
 Елевтеро, село в дем Гревена, Егейска Македония, чието име до 1927 година е Конско

Вижте също 
 Ново Конско, село в община Гевгели, Северна Македония
 Долно Конско, село в община Охрид, Северна Македония
 Сконско, на гръцки Врахос, село в Костурско, Гърция